Galego steht für:

 Galicische Sprache, Eigenbezeichnung
 Luís Galego (* 1966), portugiesischer Schachgroßmeister